Randy Jones peut désigner :
 Randy Jones (1952-), chanteur et acteur américain ;
 Randy Jones, bobeur américain ;
 Randy Jones (1981-), joueur canadien de hockey sur glace.